Munteanu este un nume de familie românesc întâlnit frecvent în România și Republica Moldova. El se poate referi la:

 Adrian Munteanu (n. 1948), scriitor, actor de teatru, regizor și scenarist român
 Alexandra Munteanu (n. 1980), schioare română 
 Alexandru Munteanu (al lui Vasile) (1871-1929), protopop din Transilvania, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Alexandru Munteanu (fotbalist) (n. 1988), fotbalist român
 Ambrosie Munteanu (n. 1973), episcop al Bisericii Ortodoxe Ruse
 Andreea Munteanu (n. 1998), gimnastă română
 Artemie Munteanu (1888–anii 1940), ieromonah ortodox basarabean
 Aura Andreea Munteanu (n. 1988), gimnastă română
 Aurel Dragoș Munteanu (1942-2005), scriitor, director al TVR și diplomat român
 Basil Munteanu, (1897-1972), istoric literar român, critic literar și filolog
 Cătălin Munteanu (n. 1979), fotbalist român
 Cherasim Munteanu, canoist român
 Cristian Munteanu (n. 1974), fotbalist român
 Cristian Munteanu (regizor) (1936-2008), regizor și scenarist român
 Cristian Lucian Munteanu (n. 1980), fotbalist român
 Dan Munteanu (1937-2017), biolog român, specializat în ornitologie
 Demian Munteanu, general din Republica Moldova
 Dorin Vasile Munteanu (n. 1950), deputat român
 Dorinel Munteanu (n. 1968), antrenor român de fotbal și fost jucător
 Elena Munteanu (1877-1945), deputat român 
 Eugen Munteanu (n. 1953), filolog, lingvist, traducător și eseist român
 Florian Munteanu (n. 1990), actor și boxer român din Germania
 Francisc Munteanu (1924-1993), scriitor, regizor și scenarist de film
 Gabriel Munteanu (n. 1973), judoka român
 Gabriela Munteanu (n. 1939), muzicolog-pedagog român
 Gavriil Munteanu (1812-1869), cărturar și traducător român
 Gavril Munteanu, general român
 George Munteanu (1924-2001), profesor universitar, scriitor, critic și istoric literar român
 Gheorghe Munteanu (chimist) (1935-2022), chimist din Republica Moldova
 Gheorghe Munteanu (pictor) (1934-2018), pictor și profesor sovietic și moldovean
 Gheorghe Munteanu (senator) (n. 1931), senator român
 Gheorghe Munteanu-Murgoci (1872-1925), geolog, mineralog și pedolog român
 Igor Munteanu (n. 1965), analist politic și jurnalist moldovean
 Ioan Munteanu (1938-2018), medic obstetrician român
 Ioan Munteanu (deputat) (n. 1949), politician român
 Ioan Munteanu (senator) (n. 1932), senator român
 Ion Munteanu (scriitor) (n. 1961), poet, prozator și eseist român
 Ionica Munteanu (n. 1979), handbalistă română
 Luminița Munteanu, canoist român
 Marian Munteanu (n. 1962), etnolog, profesor și activist politic român
 Marius Munteanu (1920-2005), poet român
 Mihai Munteanu (n. 1943), cântăreț moldovean și pedagog
 Mircea Mihai Munteanu (1933-1998), deputat român
 Natalia Munteanu (n. 1993), fotbalistă din Republica Moldova
 Neculai Constantin Munteanu (n. 1941), jurnalist român și disident anticomunist
 Nicodim Munteanu (1864-1948), patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
 Nicolae Munteanu (n. 1951), handbalist român
 Petre Munteanu (1916-1988), tenor liric român
 Radu Munteanu zugrav peregrin de biserici din Țara Lăpușului
 Remus Munteanu (n. 1974), deputat român
 Romul Munteanu (1926-2011), critic, istoric literar și editor român
 Sterian Munteanu (1918-1990), silvicultor român
 Teodor Munteanu (1851-1909), deputat în Marea Adunare Națională
 Theodor Munteanu (n. 1938), interpret de muzică ușoară
 Titus Munteanu (1941-2013), regizor român, realizator TV și director al TVR
 Tudor-Marius Munteanu (n. 1956), senator român
 Valentin Munteanu (n. 1989), fotbalist român
 Valeriu Munteanu (filolog) (1921-1999), lingvist și traducător român
 Valeriu Munteanu (politician) (n. 1980), politician din Republica Moldova
 Vasile Munteanu (n. 1935), deputat român
 Viorel Munteanu (n. 1954), deputat român
 Vlad Munteanu (n. 1981), fotbalist român
 Vlad Munteanu (fotbalist născut în 1990) (n. 1990), fotbalist român

Vezi și
Muntean (nume)

Nume de familie românești